Simonavičius ist ein litauischer männlicher Familienname, abgeleitet vom Vornamen Simonas.

Weibliche Formen 
 Simonavičiūtė (ledig)
 Simonavičienė (verheiratet)

Personen 
 Jaunius Simonavičius (* 1954), Finanzist und ehemaliger Politiker, Vizeminister für Finanzen
 Kazimieras Simonavičius  (1600–1651),  Adliger in Polen-Litauen
 Judita Simonavičiūtė (* 1956), Vizebürgermeisterin von Klaipėda

Familienname
Litauischer Personenname